Karl Wellmann ist der Name folgender Personen:

* Karl-Georg Wellmann (* 1952), deutscher Politiker (CDU), MdB
 Karl-Heinz Wellmann (* 1954), deutscher Wissenschaftsredakteur